Темзін (, ) може відноситися до:
 Темзін — скорочений варіант імені Томасіна.
 Темзін — фентезійний роман Пітера Біґла 1999 року.
 Темзін — персонаж канадського фентезійного телесеріалу «Lost Girl».